Mario González puede referirse a las siguientes personas:

 Mario González, futbolista colombiano;
 Mario González, futbolista español; 
 Mario González (boxeador), boxeador mexicano;
 Mario González Salas, ciclista español;
 Mario González Suárez, escritor y periodista mexicano;
 Mario González Aguilera, yudoca mexicano;
 Mario Hipólito González, aviador militar argentino.
 Mario González, futbolista uruguayo.
Véase también
Muerte de Mario González, hispano-estadounidense matado por un policía en 2021